Но́вая пло́щадь:
 Новая площадь — прежнее название площади Республики в Алма-Ате (Казахстан).
 Новая площадь — площадь в Барселоне.
 Новая площадь — площадь в Москве.
 Новая площадь — площадь в Севилье.